Sénat (République du Congo)
 Sénat (République démocratique du Congo)